Yeoui-dong kan syfta på:
Yeoui-dong, Seoul, en stadsdel i Seoul, Sydkorea
Yeoui-dong, Jeonju, en stadsdel i Jeonju, Norra Jeolla, Sydkorea